

Anno 
 955 o 955 a.C.

Codici 
 955 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sassoeiros, presso Lisbona, in Portogallo

Matematica 
 955 – numero